59-я бригада:

Авиация 
 59-я истребительная авиационная бригада (СССР)

Артиллерия 
 59-я артиллерийская бригада (СССР)
 59-я пушечная артиллерийская бригада (СССР)

Пехота 
Стрелковые бригады
 59-я стрелковая бригада (СССР)
 59-я пехотная резервная бригада (СССР)

Мотопехотные бригады
 59-я отдельная мотопехотная бригада (Украина)

Мотострелковые бригады
 59-я отдельная мотострелковая ордена Кутузова бригада (РФ, 2009—2018); 

Механизированные бригады
 59-я механизированная бригада (СССР)

Танковые войска 
 59-я гвардейская танковая Люблинская дважды Краснознамённая ордена Суворова и Кутузова бригада (СССР)
 59-я танковая бригада

Тыл 
 59-я бригада материального обеспечения (СССР)

Связь 
 59-я Сивашская Краснознамённая бригада управления (РФ)